Walter Findeisen ist der Name folgender Personen: 

* Walter Findeisen (Schriftsteller) (1903–1986), deutscher Heimatschriftsteller und Verleger
 Walter Findeisen (Meteorologe) (1909–1945), deutscher Meteorologe